Droomvlucht (darkride)
Droomvlucht (musical)
Virtuele Droomvlucht